Bryce peut faire référence à :

Toponyme 

 Parc national de Bryce Canyon, un parc national américain,
 Bryce Canyon Lodge, lodge situé dans ce parc ;
 District historique du Bryce Canyon Lodge et district historique des Bryce Canyon National Park Scenic Trails, districts historiques situés au sein de ce parc et inscrits au Registre national des lieux historiques ;
 Bryce, une census-designated place américaine de l'Arizona.

Patronyme 

 Alfredo Bryce Echenique (1939-), auteur péruvien.
 Ebenezer Bryce (1830-1913), pionnier mormon.
 Fernando Bryce (1965-), artiste péruvien. 
 
 Lucy Bryce (1897-1968), médecin australien.
 Quentin Bryce (1942-), femme politique australienne.
 Steven Bryce (1977-), footballeur costaricien.

Autre 
 Bryce, un logiciel de création de paysages 3D